Яблочный Спас — многозначный термин.
 Яблочный Спас — народный праздник
 Яблочный Спас — сорт яблони, выведенный во ВНИИ селекции плодовых культур
 «Яблочный Спас» — мелодрама из 4 серий (Россия, 2012 г)